Фе́рмские пруды — три пруда (Верхний, Средний и Нижний) в Москве. Пруды с середины XVIII века относятся к усадьбе Петровско-Разумовское, расположены на севере Москвы в долине реки Жабенки на территории Тимирязевской академии. Пруды получили название от сельскохозяйственной фермы, основанной Петром I поблизости по голландскому образцу.

Через все три пруда протекает Фермский ручей — правый приток Жабенки. Длина 1,5 километра, заключён в коллектор.

Берега прудов отделаны плитами из железобетона. Питание прудов — из грунтовых и поверхностных вод, а также из водопровода. Суммарная площадь обоих прудов 2,9 га, средняя глубина 2 метра.

Верхний пруд используется как опытный пруд кафедр птицеводства и рыбоводства МСХА; в центре пруда — островок с помещениями для птиц.

В 2007 году началась реконструкция прудов.

Литература 
 Статья «Фермерские пруды». Москва. Энциклопедический справочник. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1992.

Примечания 

Пруды Москвы